Marzenin ist Name dreier polnischer Dörfer:
 Marzenin (Września) in der Woiwodschaft Großpolen, Gmina Września
 Marzenin (Drezdenko) (Marienthal) in der Woiwodschaft Lebus, Gmina Drezdenko
 Marzenin (Sędziejowice) in der Woiwodschaft Łódź, Gmina Sędziejowice